Úrvalsdeild 2017 var den 106:e säsongen av den isländska högsta ligan i fotboll.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 Officiell hemsida

2017 på Island
Fotbollssäsongen 2017
Úrvalsdeild